Gyalidea is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de orde Lecanorales van de ascomyceten. De typesoort is Gyalidea lecideopsis.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 56 soorten (peildatum december 2021):

Gomphillaceae
Schimmelgeslacht